Staples pode se referir a:
Clive Staples Lewis
Staples Center
Staples Inc.

Desambiguação